Змагання з тенісу в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2004 проходили з 15 по 22 серпня в Олімпійському тенісному центрі в Афінах (Греція). Змагалися 64 гравці з 32-х країн. Починаючи з Ігор 2000 року діяло обмеження - не більш як чотири гравці від одного НОК.

Євген Кафельников був чинним олімпійським чемпіоном, здобувши золото на Олімпіаді 2000, але він завершив тенісну кар'єру 2003 року. Олімпійським чемпіоном став чилієць Ніколас Массу, у фіналі перемігши американця Марді Фіша з рахунком 6–3, 3–6, 2–6, 6–3, 6–4. Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за грецьким стандартним часом (UTC+2)

У порівнянні з попередніми Іграми тривалість турніру скоротили - 8 днів замість 11-ти.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Результати

чоловічий одиночний турнір